Die 19. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 22. April bis 6. Mai 2001 in England ausgetragen. Sieger wurde Spanien durch einen 1:0-Sieg über Frankreich. Deutschland scheiterte im Viertelfinale am Gastgeber. Titelverteidiger Portugal konnte sich nicht qualifizieren.

Zum letzten Mal galt die Altersgrenze von 16 Jahren. Nach dem Turnier erhöhte die UEFA die Altersgrenze auf 17 Jahre.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Barnsley, Darlington, Durham, Grimsby, Halifax, Harrogate, Huddersfield, Hull, Middlesbrough, Newcastle, Scunthorpe, Sheffield, South Leeds, Sunderland, Worksop und York.

Vorrunde

Gruppe A 
Aufgrund des direkten Vergleiches wurde Spanien Gruppenerster, Deutschland Gruppenzweiter und Belgien Gruppendritter.

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 
Italien wurde aufgrund der besseren Tordifferenz Gruppenzweiter. Nach Punkten und im direkten Vergleich waren die Italiener und die Schweizer gleich.

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

2001
Fußballveranstaltung 2001
Fußball (England)
Sportveranstaltung in England